Distinguished Flying Cross kan avse: 

Distinguished Flying Cross (Storbritannien) – en orden för officerare i flygvapnet i Storbritannien och (tidigare) Samväldet
Distinguished Flying Cross (USA) – en militär dekoration tilldelad någon officer eller medlem av Förenta staternas väpnade styrkor